Порте́лли (Portelli) — мальтийская фамилия. Известные носители:
 Портелли, Джемма — мальтийская театральная актриса.
 Портелли, Флоранс — французский политик.